Hielkema ist der Familienname folgender Personen:

 Emmy Hielkema (1896–1984), niederländische Gerechte unter den Völkern
 Hielke Hielkema (1917/1918–1965), niederländischer Politiker
 Petra Hielkema (* 1972), niederländische Verwaltungsbeamtin
 Thiemen Hielkema (1895–1980), niederländischer Gerechter unter den Völkern